Брюссель 1986 — международный шахматный турнир, проходил в декабре 1986 года.
Первое турнирное выступление Г. Каспарова в ранге чемпиона мира. 
 Категория: 16-я.

Таблица

Литература 
 

Шахматные турниры
1986 год в шахматах
Декабрь 1986 года